Název Květná má více sídel
 Květná (okres Svitavy), obec v okrese Svitavy
 Květná (Krajková), část obce Krajková v okrese Sokolov
 Květná (Luková), část obce Luková v okrese Ústí nad Orlicí
 Květná (Strání), část obce Strání v okrese Uherské Hradiště
 Květná (vojenský újezd Boletice) (Blumenau) – bývalá vesnice na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov